

Geografia 
 Carreño – comune spagnolo nella comunità autonoma delle Asturie

Persone 
 Ángel Carreño – ex calciatore cileno, centrocampista
 Ermelina Carreño – modella spagnola, Miss Spagna nel 1931
 Juan Carreño –  calciatore messicano, attaccante
 Juan Carreño de Miranda – pittore spagnolo
 Pablo Carreño Busta – tennista spagnolo
 Teresa Carreño – pianista, soprano, compositrice e direttrice d'orchestra venezuelana